Jürges ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Jürges (1883–1968), deutscher Verwaltungsbeamter und Kommunalpolitiker, Bürgermeister und Stadtdirektor von Springe am Deister
 Jürgen Jürges (* 1940), deutscher Kameramann
 Olga Jürges (1879–1963), geb. Freiin von Maltzahn, letzte Besitzerin des Stadtgutes Neubrandenburg-Fünfeichen
 Paul Jürges (1864–1927), deutscher klassischer Philologe
 Rudi Jürges (1893–1958), deutscher Maler und Hotelier
 Willy Jürges (1868–1920), Direktor der Waggonfabriken Van der Zypen & Charlier

Siehe auch:
 Jörges